Доклад о глобальном гендерном разрыве — ежегодный отчёт Всемирного экономического форума о равенстве полов, впервые опубликованный в 2006 году. Доклад за 2017 год охватывает 144 крупных и развивающихся экономик. Глобальный индекс гендерного разрыва — это индекс, предназначенный для измерения гендерного равенства.

Методология 
Индекс гендерного разрыва в отчете ранжирует страны в соответствии с рассчитанным гендерным разрывом между женщинами и мужчинами в четырёх ключевых областях: здравоохранение, образование, экономика и политика для оценки состояния гендерного равенства в стране. В докладе измеряется неблагоприятное положение женщин по сравнению с мужчинами. Гендерный дисбаланс в пользу женщин не влияет на оценку. Так, например, показатель «число лет женщины — главы государства (последние 50 лет) по сравнению с мужским значением» будет равен 1, если число лет равно 25, но все равно будет равен 1, если число лет равно 50. Благодаря этой методологии гендерные различия, которые отдают предпочтение женщинам над мужчинами, учитываются как равенство и не приводят к тому, что дефициты равенства в других областях становятся менее заметными в баллах, за исключением ожидаемой продолжительности жизни.

Три страны с самым высоким рейтингом закрыли более 84 % своего гендерного разрыва, в то время как страна с самым низким рейтингом закрыла чуть более 50 % своего гендерного разрыва. В нём «оцениваются страны на предмет того, насколько хорошо они распределяют свои ресурсы и возможности среди своего мужского и женского населения, независимо от общего уровня этих ресурсов и возможностей», говорится в докладе. Предоставляя понятные рамки для оценки и сравнения глобальных гендерных различий и выявляя те страны, которые являются образцами для подражания при справедливом распределении этих ресурсов между женщинами и мужчинами, доклад служит катализатором повышения осведомленности, а также расширения обмена между директивными органами.

В докладе рассматриваются четыре общие области неравенства между мужчинами и женщинами в 130 странах мира, в которых проживает более 93 % населения мира:

 Экономическое участие и возможности — результаты в отношении заработной платы, уровней участия и доступа к высококвалифицированной занятости
 Уровень образования — результаты доступа к базовому и более высокому уровню образования
 Расширение политических прав и возможностей — результаты представительства в структурах принятия решений
 Здоровье и выживание — результаты по продолжительности жизни и соотношению полов. В этом случае паритет не предполагается, предполагается, что женщин рождается меньше, чем мужчин (944 женщины на 1000 мужчин), а мужчины умирают моложе. При условии, что женщины живут, как минимум, на шесть процентов дольше, чем мужчины, предполагается равенство. Но если он составляет менее шести процентов, это считается гендерным разрывом.

Тринадцать из четырнадцати переменных, использованных для создания индекса, основаны на общедоступных показателях «достоверных данных» международных организаций, таких как Международная организация труда, Программа развития ООН и Всемирная организация здравоохранения.

Рейтинг по Индексу гендерного разрыва по версии ВЭФ 
Максимально возможный балл равен 1 (равенство или выше для женщин, за исключением продолжительности жизни (106 % или выше для женщин) и гендерного паритета при рождении (94,4 % или выше для женщин)), а наименьший возможный показатель равен 0. Данных для некоторых стран нет.

Карта мира индекса гендерного развития ВЭФ на 2019 год

Споры 
Существуют разногласия по поводу достоверности индекса, в основном из-за недопонимания. Например, в 2014 году канал новостей JTBC в Южной Корее описал причину столь низкого рейтинга в Южной Корее. Согласно новостям, некоторые из необработанных данных, использованных для расчета индекса, неточно отражают однозначную ситуацию в стране, что частично объясняет их рейтинг. Этот вывод, хотя и не совсем неверный, несколько вводит в заблуждение. Поскольку окончательный индекс рассчитывается по средним значениям из четырнадцати соотношений, изменение одного или двух коэффициентов, чтобы они были немного выше, не сильно влияет на результат. Индекс призван «измерять гендерные различия, в доступе к ресурсам и возможностям в странах, а не фактические уровни имеющихся ресурсов и возможностей в этих странах.» Однако это не значит, что высокоразвитые страны должны иметь более высокие баллы.

Примечания 

Экономические показатели
Сравнительные списки стран
Гендерные исследования
Доклады и отчёты